Jean-Baptiste II de Taxis (en latin Joannes Baptista de Tassis), né en 1530 à Bruxelles  (Pays-Bas espagnols)  et mort en 1610 à Madrid, est un conseiller d'État et ambassadeur du roi catholique Philippe III d'Espagne.

Biographie 

Jean-Baptiste II de Taxis était un fils de Jean Baptiste de Taxis, maître général des postes de l'empereur Charles Quint depuis 1520, et de Christine de Wachtendonck de Malines. 

Il fut élevé au rang de chevalier par le gouverneur des Pays-Bas. 

En 1576, à la mort du gouverneur, certains hauts fonctionnaires furent arrêtés à Bruxelles. Libéré au bout de quelques semaines, il préféra quitter son pays plutôt que de vivre entouré de factieux. Il se rendit chez dom Juan d'Autriche au Luxembourg qui le nomma maître d'hôtel puis grand maître. 

En 1578, il l'envoya comme émissaire auprès du Conseil d'État qui siégeait à Louvain. Il revint au Luxembourg avec ses deux frères aînés, Roger (prévôt de Louvain et chancelier de l'université) et Édouard (aide de camp et gentilhomme à la Chambre des rois d'Espagne).

Jean-Baptiste de Taxis se rendit ensuite en Espagne se mettre au service du roi Philippe II d'Espagne qui le nomma ambassadeur en France en 1584. Il embarqua à Bilbao pour se rendre à Vannes rejoindre les forces espagnoles alliées du Duc de Guise qui étaient installées dans le Sud de la Bretagne. Il se rendit aussitôt à Blois  auprès du roi de France Henri III. 

Le , il signa un traité, au nom du Roi d'Espagne, avec le duc de Guise, pour lui assurer le soutien inconditionnel de l'Espagne dans la lutte contre les Huguenots et le roi de Navarre et futur roi de France Henri IV. 

En 1589, le roi d'Espagne envoie son ambassadeur à Paris pour soutenir la Ligue catholique parisienne contre l'avancée des forces d'Henri IV qui viennent de battre les troupes du Duc de Mayenne et font le siège de Paris.

En février 1591, Jean-Baptiste de Taxis et Don Diego de Ibarra entrent dans Paris avec une armée d’Espagnols et de Napolitains.

Henri IV s'étant converti au catholicisme, Jean-Baptiste de Taxis négocie au nom de l'Espagne les termes de la paix du traité de Vervins signé le  à  Vervins. Le roi d'Espagne, Philippe III, qui vient de succéder à son père mort en , le confirme dans sa charge d'ambassadeur ordinaire à la Cour du Roi de France.

En 1604, il obtint d'être libéré de sa charge diplomatique et revint en Espagne s'installer à Valladolid où Philippe III tenait sa Cour. Il termina les dernières années de sa vie à rédiger ses mémoires et mourut en 1610 à Madrid (la même année que le roi Henri IV). Son corps fut ramené et enterré à Valladolid.

Arbre généalogique

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
Jean-Noël Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire litteraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, Tome douzième, Louvain, 1768
Jacqueline Boucher, Lettres de Henri III, roi de France: 4 janvier 1583-20 mars 1585, recueillies par Pierre Champion, Michel François, Société d'Histoire de France, Paris, 2006
Olivier Poncet, Pomponne de Bellièvre (1529-1607), Écoles Nationale des Chartes, 1998
 Michel Mary, Histoire des postes belges. Des origines à la libéralisation, Académie de Philatélie de Belgique / Encre du temps  2010, 201 p.

Articles connexes 
 Thurn und Taxis
 François de Taxis

Liens externes 
 
 
 

Personnalité des guerres de religion
Diplomate espagnol d'Ancien Régime
Famille noble espagnole
Naissance en 1530
Décès en 1610
Naissance à Bruxelles au XVIe siècle
Jean-Baptiste de Taxis
Décès à Madrid